Безіме́нна
 — річка в Україні у Хмільницькому районі Вінницької області. Ліва притока річки Хвоси (басейн Південного Бугу).

Опис 
Довжина річки 6 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 5,93 км, коефіцієнт звивистості річки — 1,01. Формується багатьма безіменними струмками та загатами.

Розташування 
Бере початок на північно-західній околиці села Зозулинці. Тече переважно на південний схід через село Пустовійти і на північно-східній стороні від села Білий Рукав впадає у річку Хвосу, праву притоку Сниводи.

Цікаві факти 
 Біля села Зозулинці річку перетинає автошлях  (автомобільний шлях регіонального значення на території України. Проходить територією Житомирської і Вінницької областей).
 У XIX столітті нижче села Пустовійти існував 1 водяний млин.

Примітки 

Малі річки України
Річки Вінницької області
Річки Хмільницького району
Статті про річки Вінницької області без зображення в картці
Річки України без назви